Clusia är ett släkte av tvåvingar. Clusia ingår i familjen träflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Träflugor
Clusia